2008 — две ты́сячи во́семь — может означать:

 натуральное число между 2007 и 2009.
 2008 год — високосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2008 год в литературе

В кино и театре 
 2008 год в кино
 2008 год в театре

В музыке 
 2008 год в музыке

В науке 
 2008 год в науке